Papyrus může být:

 Papyrus – psací materiál pocházející ze Starověkého Egypta
 Šáchor papírodárný – rostlina Cyperus papyrus, ze které se papyrus vyrábí
 Papyry – v egyptologii, biblistice a klasické archeologii významné starověké texty nebo zlomky textu, psané na papyru

Související články 
 Seznam egyptských papyrů
 Seznam papyrů Nového zákona

Externí odkazy